Anisocerasites meoni är en ringmaskart som beskrevs av Courtinal 1983. Anisocerasites meoni ingår i släktet Anisocerasites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
meoni